Сан-Хуан-де-Аснальфараче () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 4 км². Население — 21 025 человек (на 2010 год). Расстояние — 4 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 
 
 Aznalfarache

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи